Râteau peut désigner :
 Un râteau est un outil de jardinage, d'horticulture ou d'agriculture ;
 Le Râteau est un sommet des Alpes ;
 Le Rateau d'Aussois est un sommet des Alpes ;
 L'expression familière « se prendre un râteau » désigne l'échec d'une tentative de séduction (voir Amour non partagé) ;
 Râteau est le dixième jour du mois Floréal dans le calendrier républicain.

Voir aussi 
 
 
 
 Rataud